Essert ist der Name folgender Orte in der Schweiz:
 Essert-Pittet, eine Gemeinde im Kanton Waadt
 Essert-sous-Champvent, eine Gemeinde im Kanton Waadt
 Essert FR, eine Ortschaft in der Gemeinde Le Mouret im Kanton Freiburg

Essert ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:
 Essert (Territoire de Belfort) im Département Territoire de Belfort 
 Essert-Romand im Département Haute-Savoie

weitere Orte in Frankreich:
 Essert, Ortschaft in der Gemeinde Messery im Département Haute-Savoie
 Essert, Ortschaft in der Gemeinde Clermont im Département Haute-Savoie